Colwich (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Colwich (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire